Martin Olsson kan avse:
Martin Olsson (fotbollsspelare)
Martin Olsson (riksantikvarie)
Martin Olsson (centerpartist)

 Martin Olsson, företag i livsmedelsbranschen

Se även
 Martinus Olai